Трёх Святи́телей:

Корабли 
 Трёх Святителей (бригантина)
 Трёх Святителей (линейный корабль, 1766)
 Трёх Святителей (линейный корабль, 1781)
 Трёх Святителей (линейный корабль, 1810)
 Трёх Святителей (линейный корабль, 1819)

Другое 
 Собор трёх святителей — православный праздник.
 Бухта Трёх Святителей

См. также 
 Храм Трёх Святителей
 Трёх Иерархов